Consiglio dei principi – istituzione parte della Dieta del Sacro Romano Impero
 Partecipanti alla Dieta dell'Impero nel 1792
 Consiglio dei principi e degli alti ufficiali – istituzione consultiva creata in Cina dalla dinastia Qing